Avenida de la Albufera puede referirse a:

Avenida de la Albufera (Alfafar-Sedaví), Comunidad Valenciana, España.
Avenida de la Albufera (Villa de Vallecas), Madrid, España.